Silentiarius ist der Name folgender Personen:

 Johannes Hesychastes (auch Sabaites, Silentiarius; 454–559), von 482 bis 491 Bischof von Kolonia
 Paulus Silentiarius, byzantinischer Epigrammatiker des 6. Jahrhunderts

Silentiarius bezeichnet:

 Silentiarius (Hofamt), ein spätrömisches und byzantinisches Hofamt